Национальный парк «Валдайский» образован 17 мая 1990 года с целью сохранения уникального озёрно-лесного комплекса Валдайской возвышенности и создания условий для развития организованного отдыха в этой зоне.

История 
Список археологических памятников включает 82 объекта — древние стоянки (VII—VI вв. до н. э.), городища, селища, сопки, курганы. Здесь находится 9 памятников садово-паркового искусства — старинные усадьбы с парками, 22 ценнейших памятника архитектуры и деревянного зодчества XVII—XIX вв. Среди них — Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, основанный в 1653 году на Сельвицком острове озера Валдайское патриархом всея Руси Никоном; церковь Екатерины в г. Валдае — великое творение русского архитектора Н. А. Львова (XVIII в.), где сейчас расположен музей истории Валдая и экспозиция «Валдайский колокольчик». Сам город Валдай является исторической достопримечательностью — в 1996 году ему исполнилось 500 лет. В деревне Никольское находится первый в России рыборазводный завод, созданный основоположником научного рыбоводства В. П. Врасским (1829—1863 гг.). был удостоен Золотой медали Российского Общества сельского хозяйства, а также медалью . По отчету комиссии, обследовавшей Никольский рыбоводный завод, Московское общество сельского хозяйства на своём очередном собрании 16 ноября 1857 г. определило: «господина Врасского, в изъявление уважения к его полезным трудам, избрать действительным членом Общества, а заведение его принять под особое покровительство, донеся о том Министерству государственных имуществ и внутренних дел…» (Протокол заседания Моск. общества, 1857).

Часть памятников связана со значительными историческими событиями. Здесь, недалеко от Яжелбиц, у так называемого «Игнач Креста» войско хана Батыя повернуло, отказавшись от наступления на Новгород. В 1456 году был заключен знаменитый «Яжелбицкий мир» между Новгородом и Москвой.

География 
Национальный парк находится в северной части Валдайской возвышенности на территориях Окуловского, Валдайского и Демянского районов Новгородской области. На территории Валдайского парка насчитывается около 200 озёр, 56 озёр с площадью более 20 га.

Климат 
Климат территории умеренно-континентальный. Лето относительно тёплое, зимой погода неустойчивая. В январе средняя температура — − 10°С, в июле средняя температура — 16-17 °С. За зимний период выпадает 80-100 мм осадков, за летний период — 200-250 мм осадков.

Фауна 
Основу фауны наземных позвоночных парка составляют следующие виды: лось, кабан, медведь, заяц-беляк, барсук, лисица, куница, рысь и другие животные, связанные с обитанием в воде: бобр речной, выдра, норка, водяная крыса, а также утки всех видов. Из отряда куриных наиболее многочисленны рябчик, глухарь, тетерев. Повсеместно по территории распространён кабан, лось, заяц-беляк, белка, медведь, бобр и др. Численность этих видов животных колеблется по годам, но незначительно. По территории парка распространён волк. Озера и реки парка богаты многообразными видами рыб: щука, лещ, налим, линь, карась, снеток, ряпушка, судак, плотва, окунь, ёрш и другие.

Флора 
В растительном покрове представлены еловые, сосновые и берёзовые леса, встречаются участки северных дубрав с лещиной, ясенем, неморальным разнотравьем; есть верховые болота, суходольные луга. Лесные земли парка составляют 86 % площади. Насаждения с преобладанием ели занимают 28 % лесных земель, берёзы — 36 %, сосны — 17 %, осины — 3 %, ольхи серой — 16 %. В лесах произрастает 57 видов древесных растений, в том числе 42 дикорастущих и 15 культурных.

Туризм 
Валдайский национальный парк является одним из самых посещаемых парков, благодаря близкому расположению от крупнейших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь расположены известные крупные озера Валдайское и Селигер, давно освоенные туристами-водниками. На озере Вельё действует летний детский экологический лагерь.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Особо охраняемые природные территории России 
 Национальный парк «Валдайский» 

Национальные парки России
Валдайский район
Демянский район
География Окуловского района
Охраняемые природные территории Новгородской области
Валдайская возвышенность